Acropora lütkeni är en korallart som beskrevs av Crossland 1952. Acropora lütkeni ingår i släktet Acropora och familjen Acroporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Stenkoraller
lütkeni